Сего́с () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Рискль. Округ коммуны — Миранд.

Код INSEE коммуны — 32424.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 620 км к югу от Парижа, в 140 км западнее Тулузы, в 70 км к западу от Оша.

На востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 248 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 152 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 115 были экономически активными, 37 — неактивными (показатель активности — 75,7 %, в 1999 году было 75,7 %). Из 115 активных жителей работали 111 человек (54 мужчины и 57 женщин), безработных было 4 (0 мужчин и 4 женщины). Среди 37 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 21 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Орана в неоклассическом стиле (XVIII век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер